Megatheriidae is een familie van uitgestorven grondluiaards die leefden van ongeveer 23 miljoen jaar geleden tot 11.000 jaar geleden.

Megatheriiden verschenen tijdens het late Oligoceen (Deseadan in de SALMA-classificatie), zo'n 23 miljoen jaar geleden, in Zuid-Amerika. De groep omvat de enorme Megatherium (die de naam 'great beast' kreeg van Georges Cuvier) en Eremotherium. Een vroege megatheriide, de iets lichtere Hapalops, bereikte een lengte van ongeveer 1,2 meter lang. De nothrotheren zijn sinds 2004 in hun eigen familie geplaatst, Nothrotheriidae.

De skeletstructuur van deze grondluiaards geeft aan dat de dieren enorm waren. Hun dikke botten en zelfs dikkere gewrichten (vooral van de achterpoten) gaven hun ledematen een kracht die, in combinatie met hun enorme klauwen, een formidabele verdediging tegen roofdieren vormden.

De vroegste megatheriide in Noord-Amerika was Eremotherium eomigrans, die 2,2 miljoen jaar geleden arriveerde na het oversteken van de recent gevormde Panamese landbrug. Met een gewicht van meer dan vijf ton, een lengte van 6 meter en een hoogte van 5,2 meter, was het dier groter dan een mannelijke savanneolifant. In tegenstelling tot familieleden behield deze soort een plesiomorfe extra klauw. Terwijl andere Eremotherium- soorten vier vingers hadden met slechts twee of drie klauwen, hadden E. eomigrans vijf vingers, waarvan vier met klauwen van bijna 30 cm lang.

Classificatie 
 Onderfamilie †Megatheriinae
 Stam †Megatheriini
 Onderstam †Prepotheriina
 Geslacht †Proprepotherium
 Geslacht †Planops
 Geslacht †Prepotherium
 Onderstam †Megatheriina
 Geslacht †Megathericulus
 Geslacht †Promegatherium
 Geslacht †Plesiomegatherium
 Geslacht †Megatheridium
 Geslacht †Pyramiodontherium
 Geslacht †Megatherium
 Geslacht †Eremotherium
 Geslacht †Ocnopus
 Geslacht †Perezfontanatherium
 Onderfamilie †Schismotheriinae
 Geslacht †Hapaloides
 Geslacht †Schismotherium
 Geslacht †Hapalops
 Geslacht †Pelecyodon
 Geslacht †Parapelecyodon
 Geslacht †Analcimorphus
 Geslacht †Hyperleptus
 Geslacht †Neohapalops
 Onderfamilie †Thalassocninae
 Geslacht †Thalassocnus

Fylogenie 
Onderstaande fylogenetische stamboom is gebaseerd op sequentiegegevens van collageen en mitochondriaal DNA.

Uitgestorven luiaards
Oligoceen
Plioceen
Pleistoceen
Neogeen